

Sigle 
 Net Run Rate  – statistica del cricket

Codici 
 nrr – codice ISO 639-3 della lingua norra
 nrr – codice SIL del norvegese bokmål